Прову́лок Плеще́єва — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Плещеєва — провулок у місті Київ.
 Провулок Плещеєва — провулок у місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки